Naajaat bezeichnet:
 Naajaat, Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Naajaat (Ilulissat), Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Naajaat (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajaat (Bucht), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Naajaat (Inselgruppe) (auch Naajat), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland